Aceasta este o listă de filme artistice notabile în genurile științifico-fantastic și de comedie în ordine alfabetică (după titlul original):


Note

Vezi și 
Listă de filme de comedie de groază
Listă de filme SF de groază
Listă de filme SF de acțiune
Listă de filme SF thriller

Legături externe 

 
Liste de filme de comedie
Comedie